Suka bezeichnet:

 Suka (Streichinstrument), ein Streichinstrument in Polen
 Suka (Albanien), einen Ort in Südalbanien 
 Śuka, den Sohn des mythischen, hinduistischen Weisen Vyasa
 सुका, eine Untereinheit der Nepalesischen Rupie

Suka ist der Familienname folgender Personen:

 Aferdita Suka (* 1980), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdA
 Takahiro Suka (* um 1970), japanischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Sukka